Gommersdorf ist der Name folgender Orte:

 Gommersdorf (Haut-Rhin), Gemeinde im französischen Département Haut-Rhin
 Gommersdorf (Krautheim), Dorf der Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg